Bernasconi steht für:
 Bernasconi, Ort in Argentinien
 (7848) Bernasconi, ein Asteroid des Hauptgürtels

Bernasconi ist der Familienname folgender Personen:
 Abbondio Bernasconi (1757–1822), Schweizer Politiker
 Agostino Bernasconi (1914–1951), Schweizer Politiker (CVP)
 Agustín Bernasconi (* 1996), argentinischer Schauspieler und Sänger
 Andrea Bernasconi (1706–1784), italienischer Komponist
 Bruno Bernasconi (1942–1999), Schweizer Fußballspieler
 Carlo Antonio Bernasconi (1714–1767), Schweizer Architekt
 Cesare Bernasconi (1819–1864), Schweizer Politiker
 Claudia Bernasconi (* 1983), Schweizer Osteopathin und Leichtathletin
 Costantino Bernasconi (1820–1902), Schweizer Politiker
 Davide Bernasconi, bekannt als Davide Van De Sfroos (* 1965), italienischer Singer-Songwriter

 Gaudenzio Bernasconi (* 1932), italienischer Fußballspieler
 Giorgio Bernasconi (1804–1866), Schweizer Priester, Journalist, Zeitungsverleger und Politiker der FDP-Radikalen
 Giosia Bernasconi (1831–1893), Schweizer Anwalt, Politiker, Tessiner Grossrat und Staatsrat
 Giovanni Bernasconi (1905–1993), Schweizer Architekt
 Humberto Bernasconi (1912–??), uruguayischer Basketballspieler
 Ivan Bernasconi (1943–2022), Schweizer Politiker (CVP), Major, Vizekommandant der tessiner kantonale Polizei
 Laurent Bernasconi, französischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Luigi Bernasconi, italienischer Skispringer
 Madeleine Bernasconi (* 1939), Schweizer Politikern (FDP)
 Manfredo Bernasconi (1783–1850), Schweizer Politiker, Rechtsanwalt, Tessiner, Grossrat und Staatsrat der FDP-Radikalen
 Marcel Bernasconi (* 1940), Schweizer Jazzmusiker
 Maria Bernasconi (* 1955), Schweizer Politikerin
 Mario Bernasconi (1892–1976), italienischer Luftwaffengeneral
 Martina Bernasconi (* 1965), Schweizer Philosophin und Politikerin
 Michelangelo Bernasconi (1901–1943), italienischer Ruderer
 Olivier Bernasconi (* 1977), monegassischer Taekwondoin

 Pino Bernasconi (1904–1983), Schweizer Jurist und Politiker
 René Bernasconi (1910–1994), Schweizer Maler, Grafiker und Plastiker
 Rico Bernasconi (* 1970), deutscher House-DJ
 Rosmarie Bernasconi (* 1954), Schweizer Autorin, Buchhändlerin und Verlegerin
 Silvia Staub-Bernasconi (* 1936), Schweizer Sozialarbeiterin und Hochschullehrerin
 Yari Bernasconi (* 1982), Schweizer Dichter und Schriftsteller

Siehe auch:
 Bernaskoni